R.P.Ellis kan som auktorsförkortning betyda:

 Roger P. Ellis
 R.P. Ellis

Robotskapade auktorsförkortningar